Фіна́л Ку́бка Украї́ни з футбо́лу 2008 — 17-й фінал Кубка України з футболу. Пройшов 7 травня 2008 року у Харкові на стадіоні «Металіст» між донецьким «Шахтарем» та київським «Динамо».

Шлях до фіналу

Протокол матчу

Факти 
 За матч було показано 5 червоних і 6 жовтих карток (дві — Гладкому), що робить його найбільш напруженим фіналом за всю історію фіналів кубка.

Примітки

Посилання 
 Кубок України 2008 — Офіційний сайт ФФУ 

2008 у футболі
2008
Спортивні змагання у Харкові
Події 7 травня
Травень 2008
2008 в українському спорті
2008 у Харкові